Дегермарк, Пиа  (швед. Pia Charlotte Degermark, род. 24 августа 1949 г. Стокгольм) — шведская киноактриса.
 Дегермарк, Рудольф  (швед. Rudolf Degermark; 19 июля 1886, Питео — 21 мая 1960, Стокгольм) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.